Sawatzki ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Sawatzki (1909–1945), Betriebsleiter bei den Henschel-Werken 
 Andrea Sawatzki (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Anton Sawatzki (1873–1934), deutscher Pfarrer und Politiker (Zentrum)
 Dieter Sawatzki (* 1957), deutscher Designer, Autor, Künstler und Unternehmer
 Günther Sawatzki (1906–1978), deutscher Journalist
 Marion Sawatzki (* 1953), deutsche Synchronsprecherin
 Nico Sawatzki (* 1984), deutscher Maler
 Nina Sawatzki (* 1954), sowjetisch-deutsche Volleyballspielerin und -trainerin
 Willi Rudolf Sawatzki (1919–1998), deutscher SS-Oberscharführer im KZ Auschwitz

Siehe auch:
 Sawatzky
 Sawadski
 Zawadski
 Zawadzki
 Zawadzky